Paul van Tongeren (vredeswerker) (1942), conflictpreventie en auteur 
 Paul van Tongeren (filosoof) (1950), hoogleraar wijsgerige ethiek, Radboud Universiteit Nijmegen, Nietzsche-deskundige
 Paul van Tongeren (journalist), journalist